Kanton Seyssel (Ain)
Kanton Seyssel (Haute-Savoie)

Seyssel (Ain), op de rechteroever van de Rhone
Seyssel (Haute-Savoie), op de linkeroever van de Rhone

Zie ook 
Station Seyssel-Corbonod